Морзовата азбука е начин за предаване на буквите чрез манипулатор (ключ) от азбуката с помощта на дълги и къси сигнали, условно наречени „тире“ и „точка“. Наречена е на името на нейния изобретател – американския художник Самюъл Морз, който я разработва през 1835.

Морзовата азбука е първият метод за пренос на информация посредством използването на предавател и приемник. Също така се е използвала в летището и в затворите. Първоначално телеграфията и радиотелеграфията използват именно нея. Доказано е че при съотношение сигнал-шум 3/1 човешкото ухо може да възприеме предавания сигнал.

За единица време се приема времетраенето на късия сигнал – точката; дължината на тирето е равна на 3 единици време. Паузата между знаците в буквата е една единица време, между буквите в думата – 3 единици време, между думите – 7 единици време.

Букви, цифри, пунктуационни знаци (международен стандарт)

Букви, цифри, пунктуационни знаци (кирилица)

Съкратен цифров морзов код 
Повечето кодирани съобщения се предават само като цифри, в групи по пет. Когато се предават само цифри е допустимо да се използва т. нар. „съкратен цифров морзов код“, който пести време и увеличава скоростта на предаване на данните. При неговото използване е задължително кореспондентите да имат договорена последователност от знаци, които се предават по стандартния морзов код и ясно обозначават началото и края на използване на съкратения код в съобщението.

SOS 
Сигналът SOS (· · · – – – · · ·) е забранено да се подава, ако няма неминуема опасност за живота на хора или морски съд. Подава се без пауза между буквите – слято, като една дълга буква.

Международна радиотелефонна азбука 

При радиотелефонните съобщения за буквуване на думите се използва Международната радиотелефонна азбука. Когато радиоразговорите се провеждат на български език, е допустимо да се използват българските съответствия.

Източници

Външни препратки 

Азбуки
Системи за кодиране
Телеграфия